Блавацький Василь (1889—1944) — адвокат, громадський і політичний діяч на Лемківщині.
 Блавацький Володимир Іванович (1900—1953) — український актор, режисер.
 Блавацький Іван Васильович (1887—1963) — український греко-католицький священник.
 Блавацький Михайло Васильович (1958) — український політик, народний депутат України 7-го скликання.
 Блавацький Богдан Ігорович (1963) — український футболіст, футбольний тренер.